TPG steht für:
 Teilspielperfektes Gleichgewicht, ein Konzept aus der Spieltheorie
 Texas Pacific Group, US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft, siehe TPG Capital
 The Piano Guys, US-amerikanische Musikgruppe
 TNT Post Group, Name der niederländischen Post von 1998 bis 2005, siehe PostNL
 Transplantationsgesetz (Deutschland)
 Transports publics genevois, ein Nahverkehrsunternehmen in Genf

 Tripropylenglycol, eine Chemikalie zur Herstellung von makromolekularen Stoffen
 T-Punkt Vertriebsgesellschaft mbH, ehemaliges Tochterunternehmen der Telekom Deutschland, siehe Deutsche Telekom Vertrieb
 Taiping Airport (IATA-Code), Flugplatz von Taiping (Malaysia), Bundesstaat Perak, Malaysia

tpg steht für:
 Kula (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf dem Alor-Archipel, Kleine Sundainseln, Indonesien

Abkürzung